Mező Imre (1905–1956) kommunista politikus
 Mező Imre (1932–) zeneszerző